Kunice (gromada w powiecie legnickim)
 Kunice (gromada w powiecie myślenickim)

także:
 Kunice Żarskie (gromada) (powiat żarski)